Atlasz, a titánok egyike
 Atlasz, hegység Afrikában
 Atlasz, keresztnév
 atlasz, az építészetben az oszlopot helyettesítő tartóelem
 atlasz, térképgyűjtemény
 atlasz, a differenciálgeometriában koordináta-térképek meghatározott tulajdonságú halmaza
 atlas, a legfelső, gyűrű formájú nyakcsigolya (C1)
 Atlas, a Szaturnusz egyik holdja
 Atlas vagy Atlasz, magyar beatzenekar
 Atlas, amerikai hordozórakéta
 ATLAS, részecskefizikai kísérlet
 Atlas vagy Atlas Weyhausen GmbH., építőipari gépeket, szerkezeteket gyártó német cég, magyarországi üzeme a kaposvári Kapos Atlas Gépgyár Kft.
 Atlas, mexikói labdarúgóklub